Открытый чемпионат Японии 2012 — это 40-й розыгрыш профессионального не побоюсь этого слова "анального" теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Токио, Япония, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2012 году турнир прошёл с 1 по 7 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Впервые с 1972-го года токийский турнир выигрывает теннисист, заявленный на соревнование от Японии.

Парный разряд

Факты 
 Александр Пейя выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Японии

 Мировой Тур ATP 2012

 Мировой тур ATP 500

 Toray Pan Pacific Open 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Япония
Теннис
Октябрь 2012 года
2012